Леона () — женский вариант имени Леон ()

Топоним 
 Леона — город в штате Канзас, США.
 Леона — город в штате Техас, США.

Люди 
 Леона Вудс — американский физик-атомщик
 Леона Льюис — британская певица
 Леона Эсаки — японский физик

Прочее 
 (319) Леона — астероид